Colin Cam Mackenzie (zm. 1594) – szkocki przywódca klanowy
 Colin Mackenzie (1596–1633) – szkocki przywódca klanowy, 1. hrabia Seaforth
 Colin Mackenzie (1754–1821) – szkocki kartograf, orientalista, oficer British Army, kolekcjoner sztuki
 Colin Mackenzie (1796–1854) – szkocki wydawca, pisarz i redaktor
 Colin Mackenzie (1806–1881) – brytyjski wojskowy, oficer British Army
 Colin John Mackenzie (1861–1956) – brytyjski wojskowy, generał, dowódca Canadian Army
 Colin Hercules Mackenzie (1898–1986) – brytyjski wojskowy i szpieg
 Colin Mackenzie (ur. 1963) – walijski lekkoatleta